Die 28. Squash-Weltmeisterschaft der Frauen fand vom 16. bis 21. Dezember 2012 auf Grand Cayman statt, der größten der drei Cayman Islands. Die Weltmeisterschaft war das höchstdotierte Turnier der WSA World Tour 2012/13.

Verlauf 
Titelverteidigerin war Nicol David aus Malaysia, die auch in diesem Jahr Weltmeister wurde. Nach Auftaktsiegen gegen Omneya Abdel Kawy aus Ägypten (11:8, 11:5, 11:5), die 2010 im Endspiel gegen David stand, und Annie Au aus Hongkong (11:3, 11:2, 11:3), traf David im Viertelfinale auf Madeline Perry aus Irland. Gegen diese musste sie ihren ersten Satzverlust hinnehmen, gewann die Partie aber letztlich klar mit 11:3, 11:7, 9:11 und 11:3. Im Halbfinale kam es zur Neuauflage des Weltmeisterschaftsendspiels von 2011 gegen Jenny Duncalf aus England, aus der David klar mit 11:7, 11:4 und 11:2 als Siegerin hervorging. Im Finale traf sie schließlich auf die an Position drei gesetzte Laura Massaro, ebenfalls aus England. Marraro hatte auf ihrem Weg ins Finale zunächst Catalina Peláez aus Kolumbien, Nicolette Fernandes aus Guyana und Low Wee Wern aus Malaysia besiegt. In ihrem Halbfinale setzte sich Laura Massaro knapp gegen die an Position zwei gesetzte Raneem El Weleily mit 5:11, 11:9, 12:14, 11:4 und 13:11 durch. Für Massaro war es die erste Teilnahme an einem Endspiel der Weltmeisterschaft, für Nicol David die siebte. Nicol David baute mit ihrem 11:6-, 11:8- und 11:6-Sieg über Massaro ihren Rekord auf sieben Weltmeistertitel aus und festigte ihre Führung in der Weltrangliste, die sie seit 2006 innehat. Der Sieg markierte zudem ein weiteres äußerst erfolgreiches Jahr für Nicol David, die den achten Turniersieg des Kalenderjahres und insgesamt 65. Titel ihrer Karriere feiern konnte.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei der Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 2012 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 165.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

WSA World Tour 2012/13
2012
Squashturnier auf den Cayman Islands
Grand Cayman